Oleski Klub Sportowy, OKS Olesno - polski klub piłkarski z siedzibą w Oleśnie, istniejący w obecnej formie od 1991 roku, aktualnie występujący w IV lidze.

OKS rozgrywa mecze na stadionie miejskim w Oleśnie. Stadion posiada boisko o wymiarach 103x64m i 528 miejsc siedzących, w tym 152 zadaszone.

Wyniki

Przypisy

Kluby piłkarskie w województwie opolskim